Der Rajon Bohoduchiw (; ) ist eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Charkiw im Osten der Ukraine.

Der Rajon hat eine Fläche von 4508 km² und eine Bevölkerung von etwa 120.000 Einwohnern. Der Verwaltungssitz befindet sich in der namensgebenden Stadt Bohoduchiw.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Kolomak, Krasnokutsk, Solotschiw und Walky.

Geographie 
Der Rajon liegt im Nordwesten der Oblast Charkiw. Er grenzt im Norden an den Rajon Ochtyrka (in der Oblast Sumy gelegen), im Nordwesten an Russland (Oblast Belgorod, Rajon Belgorod, Rajon Borissowka, Rajon Graiworon), im Osten an den Rajon Charkiw, im Süden an den Rajon Krasnohrad sowie an den Rajon Poltawa (in der Oblast Poltawa gelegen).

Durch den Rajon fließen die Flüsse: Merla, Kryssynka (Крисинка), Rjabyna (Рябина), Mertschyk (Мерчик), Mokryj Mertschyk (Мокрий Мерчик), Bratenyzja (Братениця), Kupjewacha (Куп'єваха), Iwany (Івани), Mandrytschyna (Мандричина) und Kryworotiwka (Криворотівка). Durch den Rajon verläuft die Fernstraße M 03/Europastraße 40.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 5 Hromadas (2 Stadtgemeinden, 3 Siedlungsgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 2 Städte
 8 Siedlungen städtischen Typs
 304 Dörfer
 39 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Bohoduchiw
 Stadtgemeinde Walky
 Siedlungsgemeinde Kolomak
 Siedlungsgemeinde Krasnokutsk
 Siedlungsgemeinde Solotschiw

Bis Juli 2020 war er auf kommunaler Ebene in eine Stadtgemeinde, 2 Siedlungsratsgemeinden sowie 20 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 2 Siedlungen städtischen Typs
 64 Dörfer
 11 Ansiedlungen

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Bohoduchiw